Az ókori Egyiptom XXI. dinasztiája csaknem végig két szálon futott, az egyik ág északon, a másik pedig délen uralkodott. A déli állam névleg nem volt önálló, de Ámon főpapjai általában szuverénként viselkedtek. Az alábbi családfában a bizonytalan rokoni kapcsolatokról külön jelzés nincs, bővebb információt az adott személy cikke nyújt.

A családfa 

 21
Csaladfaja